Ловинеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Ловинеску, Хория (1917—1983) — румынский драматург, сценарист, театральный деятель. Лауреат Государственной премии Румынии.
 Ловинеску, Эуджен (1881—1943) — румынский критик, философ, писатель.